Сарапул (; ) е град в Русия, Република Удмуртия. Населението му към 1 януари 2018 г. е 97 305 души.

География

Климат

Източници